Cobolli ist der Familienname folgender Personen:

 Flavio Cobolli (* 2002), italienischer Tennisspieler
 Giovanni Cobolli Gigli (* 1945), italienischer Geschäftsmann
 Stefano Cobolli (* 1977), italienischer Tennisspieler